

Musica
Cyrano, musical con Christopher Plummer, per la musica di Michael J. Lewis e testi di Anthony Burgess
Cyrano, musical per la televisione con Domenico Modugno, per la regia di Daniele D'Anza
Cyrano, album musicale di Domenico Modugno

Altro
 Cyrano – film del 2021 diretto da Joe Wright
Cyrano – variante del nome proprio di persona Cirano
Cyrano (in italiano Cirano), personaggio dell'opera teatrale Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, ispirata alla figura storica di Savinien Cyrano de Bergerac

Pagine correlate
Cirano
Cyrano de Bergerac